Mésia - região histórica dos Bálcãs
 Mésia (província romana) - subdivisão do Império Romano antes do 
 Mésia Superior - subdivisão do Império Romano entre os séculos I e III
 Mésia Inferior - subdivisão do Império Romano entre os séculos I e III
 Diocese da Mésia - uma subdivisão do Império Romano que existiu por um breve período no 
 Mésia Prima - também chamada de Mésia I, subdivisão do Império Romano depois do 
 Mésia Secunda - também chamada de Mésia I, subdivisão do Império Romano depois do 
 Tema da Bulgária - subdivisão do Império Bizantino no , chamado por vezes de "Mésia"

Desambiguações de topônimos